Marcel Le Roy peut désigner :
 Marcel Le Roy (1919-2020), ancien résistant et ancien maire de Niort-la-Fontaine ;
 Marcel Le Roy (1925-2009), dit Finville, ancien agent du SDECE, impliqué dans l'affaire Ben Barka en 1966.